Severní Egeis (řecky Βορείο Αιγαίο) je řecký kraj. Celkem ke kraji náleží 9 ostrovů, které tvoří 5 regionálních jednotek, které odpovídají ostrovům: Chios (Oinousses, Psara), Lesbos, Lémnos (Agios Efstratios), Ikaria (Fournoi, Thymaina, Agios Minas) a Samos. V roce 2011 zde žilo 199 231 obyvatel. Hlavním městem je přístav Mytilény na ostrově Lesbos.

Správní členění 
Kraj Severní Egeis se od 1. ledna 2011 člení na 5 regionálních jednotek.

Ostrovy 
Ostrovy, které náleží ke kraji Severní Egeis, zachycuje tabulka:

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
Kraje v Řecku